Decaisne kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Decaisne
 M.J. Decaisne

Robotskapade auktorsförkortningar